4. Светско првенство у рукомету  одржано је у Западној Немачкој од 1. марта до 12. марта 1961.

Учествовало је 12 репрезентација подељених у четири предтакмичарске групе по три екипе А, Б, Ц, Д. Две првопласиране екипе из сваке групе формирале су полуфиналне групе 1 и 2, тако да је група 1. формирана од првопласираних екипа група А и Ц и дрогопласираних из група Б и Д, а групу 2. првопласирани из група Б и Д и другопласираних из група А и Б. 

Четвртопласирани из полуфиналних група су играли за 7 место, трећепласирани заа 5, другопласирани за 3 и првопласирани за 1 место односно за првака света.

Утакмице за пласман од 9 до 12 места нису се играле, него су екипе пласиране према резултатима из предтакмичења.

Предтакмичење

Група А

Табела групе А 

Легенда: И =играо, П = победа, Н = нерешеноГ = пораз, ДГ = дати голови, ПГ = примљени голови

Група Б

Табела групе Б

Група Ц

Табела групе Ц

Група Д

Табела групе Д

Полуфиналне групе

Група 1.

Табела групе 1.

Група 2

Табела групе 2.

Финални мечеви

Коначан пласман

Победничка екипа 
 Јон Боголеа, Ђорђ Бадулеску, Gheorghe Coman, Mircea Costache II, Virgil Hnat, Jon Moser, Корнел Отелеа, Петре Јованеску, Ото Телман, Аурел Булгару, Михаи Редл, Mircea Costache I, Olimpiu Nodea, George CovaciТренери:Опреа Власе, Николае Недеф

Светско првенство у рукомету
Рукомет у Западној Немачкој
Рукомет у 1961.